Ipiranga – comune dello stato brasiliano del Paraná.
Ipiranga de Goiás – comune dello stato brasiliano di Goiás.
Ipiranga do Norte – comune dello stato brasiliano del Mato Grosso.
Ipiranga do Piauí – comune dello stato brasiliano del Piauí.
Ipiranga do Sul – comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul.
Subprefettura di Ipiranga – suddivisione amministrativa della città brasiliana di San Paolo.
Ipiranga – distretto della città brasiliana di San Paolo.

Ipiranga – torrente brasiliano